CRIB est un sigle qui peut désigner un Centre de ressources et d'information des bénévoles, label attribué à des associations par le Ministère de la Jeunesse et des Sport. Il indique que les associations porteuses du label ont vocation à fournir informations, ressources et conseils à tous les bénévoles pour toutes les questions portant sur l’administration, la vie statutaire et la gestion comptable, ainsi qu'à accompagner les associations sportives et culturelles quant aux questions relatives à l’emploi.
Le crib ou cribbage est un jeu de carte anglais du .
Un crib, en cryptanalyse, est un texte connu ou supposé.
Un crib est un séchoir à maïs.